Miloš Mićović (Beograd, SFRJ, 16. mart 1988) srpski je maneken i pop pevač. Dobitnik brojnih nagrada u modelingu, bio je Mister Srbije 2011. godine, kao i Mister elegancije pri Mister Universe iste godine.

Karijera modela 
Godine 2007. započeo je karijeru manekena i modela, a ovim poslom se bavi i danas. Zahvaljujući zapaženom uspehu od strane domaćih klijenata, u periodu od 2007. do 2012. manekenstvom se bavio i u inostranstvu, gde je takodje ostvario značajnije rezultate. Radio je za kompanije ERSTE banka, ,,Barbosa“ i ,,Bon Bon“.

Tokom bavljenja ovim poslom imao je prilike da radi i sa značajnijim kompanijama u Srbiji, kao što su Diesel, Buggatti, Pal Zileri, Coca-Cola, Frateli, Avon, Banca Intesa, FTV Michael Adam, Martini Vesto, Replay, Cosmopoliten, Energie, Fashion Company, Upim, Lacoste, Sergio Tacchini, Pompea beachwear, Delta Sport, Ušće Shopping Centre, Erste banka, Nikšićko pivo, Bambi, "Rajfajzen banka", "Montenapoleone" i mnogim drugim, i na svim značajnijim modnim manifestacijama, poput „Fashion week-a“ modne agencije „Click“ i „Fashion selection-a“ modne agencije „Select“.

Muzička karijera 
Od 2012. godine počinje da se bavi muzikom. Prvi singl, Pusti da te volim, snimio je 2012. godine, a drugi Muško sam u decembru iste godine.

Nagrade 
Tokom bavljenja ovim poslom, osvojio je i nagrade, poput nagrade ,,BazarT“ , koju dodeljuje magazin „Bazar“, za najuspešnijeg manekena 23. Beogradskog Backs Fashion Week-a (2008 godina), „Mister Srbije“ (2011 godina) i i 7 mesto na svetskom izboru ,,:Mister Universe Model 2011“ kao i tiulu , "Mister Universe Model ELEGANT 2011 ".

Izvori

Spoljašnje veze 

 Intervju - Miloš Mićović
 Wannabe Intervju: Miloš Mićović

Рођени 1988.
Српски манекени
Музичари из Београда